Minos (天貴星グリフォンのミーノス, Tenkisei Gurifon no Mīnosu) est un personnage de Saint Seiya. Il est un des trois Juges des Enfers aux côtés de Rhadamanthe du Wyvern et Éaque du Garuda. Spectre du Griffon, de l'Étoile Céleste de la Noblesse, Minos n'est révélé qu'à partir de la partie « Mekaï-Hen » du chapitre Hadès.

Juge et Bourreau 
Juge des Enfers, Minos du Griffon est connu pour être un des plus puissants et compétents Spectres de l’armée d’Hadès. 
Il est le Juge de la Première Prison des Enfers : La demeure du Jugement. Semblable à un tribunal, c’est dans ce lieu que les âmes des morts sont jugées puis envoyées dans une des prisons des trois Vallées des Enfers. Cette sentence est prononcée à l’aide d’un registre retraçant la vie ainsi que les péchés les plus lourds commis par la personne durant sa vie. À noter que Minos est parfois remplacé dans cette tâche par Rune du Balrog, de l’étoile Céleste de l'excellence.

Le Manipulateur Cosmique 
Minos apparait pour la première fois lors du récital que donne le chevaliers d’Argent, Orphée de la Lyre, en l’honneur d’Hadès au sein de Guidecca. 

Il réapparut plus tard, en compagnie d’Éaque, durant le combat opposant Rhadamanthe à Kanon.
Minos s’amusa de constater que Rhadamanthe avait quelques problèmes à vaincre le Chevaliers d'Or des Gémeaux. Il décida alors de s’occuper personnellement de cet adversaire et de finir le combat. Minos piégea instantanément Kanon avec sa technique Cosmic Marionattion. Kanon devint alors une marionnette dans les mains de Minos qui contrôlait chacune de ses articulations. Il s’amusa ensuite à torturer Kanon en lui brisant un doigt puis en vrillant ses articulations en tous sens. Avant que Minos ne puisse donner le coup de grâce à Kanon en lui brisant la nuque, le chevalier de Bronze du Phénix apparut de manière inattendue et brisa l’emprise de la manipulation cosmique du Juge, sauvant ainsi la vie du Chevalier d'Or.

Dernier combat avant Élysion 

Par la suite, Minos ressentit douze puissants cosmos qui partaient en direction de la salle du trône d’Hadès, il se rendit sur les lieux pour savoir concrètement de quoi il s’agissait.

Lorsqu’il arriva sur les lieux, il se confronta aux Chevaliers de Bronze Seiya, Shiryû, Hyôga et Shun qui gardaient l’accès au Mur des Lamentations. Il ne fallut pas longtemps à Minos pour vaincre ses adversaires, et c’est au moment où il était sur le point de les achever qu’il fut balayé par une extraordinaire explosion : les douze Chevaliers d'Or réunis une ultime fois avaient réussi leur mission en ouvrant une brèche dans le Mur des Lamentations grâce à l’union de leurs cosmos. 

Bien que blessé, le Juge ne fut pas tué et reprit très vite en chasse les Chevaliers de Bronze. Les Chevaliers d’Or morts, Mû, Milo et Aiolia étaient les derniers représentants de l’armée d’Athéna. Seiya et Shun se dirigèrent donc immédiatement vers Elysion, Shiryû fut pris à partie par trois spectres et Hyôga décida de rester en arrière afin de se charger de Minos.

Après un bref affrontement au seuil de la dimension menant vers Elysion, le chevalier du Cygne réussit à vaincre Minos grâce à son Exécution de l’Aurore (Aurora Execution). Se dirigeant alors vers Elysion, Hyôga se rendit compte qu’un fil du Cosmic Marionattion le retenait encore. Contre toute attente, Minos était encore vivant et toujours aussi décidé à ne pas laisser échapper son adversaire.

Le Juge des Enfers entra alors dans la dimension menant vers Elysion mais son corps et son Surplis se désintégrèrent immédiatement. En effet, seules les porteurs d’armure ayant reçu du sang divin, comme ce fut le cas pour les Chevaliers de Bronze avec le sang d’Athéna au cours de la première partie d’Hadès, peuvent aller en vie à Elysion. Ce passage marque donc la disparition du dernier des trois Juges des Enfers.

Surplis 
La surplis de Minos représente le  Griffon, créature mythologique mi-Aigle, mi-Lion.

sec.
Vermeer du Grifon (Saint Seiya: Next Dimension sequel).

Techniques 
 Cosmic Marionettion en français « Manipulation cosmique » (dans Saint Seiya, Saint Seiya: Next Dimension, Saint Seiya: The Lost Canvas) 
 Cosmic Marionettion Change (dans Saint Seiya: Next Dimension).
 Gigantic Feathers Flap (dans Saint Seiya: The Lost Canvas) en français « l'envol du griffon ».

Voix 
Minos est doublé en version originale par Kouichi Toochika. Dans la version française, c'est Emmanuel Gradi.

Note 
 Dans la série d’animation, Minos affronte Seiya, Shiryû, Hyôga et Shun devant le Mur des Lamentations. Dans le manga, seuls Shun et Seiya sont présents.
 Dans Saint Seiya : Hadès Inferno, il est le seul Juge des Enfers à ne pas mourir de la main d'un Chevalier du Zodiaque.
 Il est le premier spectre à mourir dans la dimension menant à Elysion, le deuxième et dernier étant Sylphide du Basilic.

Spectres d'Hadès

pt:Minos de Grifon